Восточная Заря — название населённых пунктов в России:

 Восточная Заря — посёлок в Севском районе Брянской области.
 Восточная Заря — посёлок в Унечском районе Брянской области.